Hypogeum II — второй студийный альбом немецкой готической группы Merciful Nuns, вышедший 28 января 2011 года на лейбле Solar Lodge.

Об альбоме 
Hypogeum II посвящён оккультно-мифологической тематике и вдохновлён «тайнами мегалитической культуры». По словам лидера группы Артауда Сета, Hypogeum II создавался им в состоянии полного погружения в себя, сосредоточения на сугубо личных переживаниях, а также был частично навеян архетипической мифологией и теориями палеоконтакта.

Музыкальные критики в целом довольно высоко оценили альбом, отметив его существенное отличие от предыдущего диска Lib.I — прежде всего, возвращение к медленным и длинным композициям, более «тёмное» звучание, а также влияние Fields of the Nephilim и Nosferatu (тогда как дебютный альбом коллектива нёс явный отпечаток Sisters of Mercy). В то же время рецензенты разошлись во мнениях, который из двух альбомов Merciful Nuns выполнен на более высоком уровне.

Список композиций 
Все тексты: Артауд Сет. Музыка: Merciful Nuns.
 «The Portal» — 5:22
 «Hypogeum II» — 9:42
 «Sacrosanct Hill» — 4:32
 «Evolution» — 3:00
 «Sanctuary» — 3:58
 «Civilisation One» — 7:24
 «3117 BC» — 1:25
 «Megalithic Dreams» — 7:06

Участники записи 
 Артауд Сет — вокал, программирование
 Нильс «Jón» Хербиг — гитара
 Ява Сет — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
  Альбом на Discogs.com

Альбомы Merciful Nuns
Альбомы готик-рока